Il doppio del torneo di tennis Open de Tenis Comunidad Valenciana 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Fernando González e Martin Rodriguez che hanno battuto in finale Lucas Arnold Ker e Mariano Hood 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Lucas Arnold Ker /  Mariano Hood (finale)
 Julian Knowle /  Petr Pála (semifinali)

 Fernando González /  Martin Rodriguez (campioni)
 Jaroslav Levinský /  Olivier Rochus (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2005